Се́мьдесят тре́тий киломе́тр — платформа Северо-Кавказской железной дороги РЖД, расположена в Лазаревском районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Была открыта в 1918 году. Использовалась в основном пригородными поездами. В настоящее время в состав станций РЖД не входит, так как находится между станцией Дагомыс и платформой Мамайка (между ними всего 4 км), и для поездов дальнего следования не представляет значимости.

Примечания 

Остановочные пункты Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги
Железнодорожный транспорт Сочи